Calore steht für:
 Calore, eine Fraktion von Venticano (AV) und Mirabella Eclano (AV)
 Calore Irpino, ein Fluss in Campanien
 Calore Lucano, ein Fluss in Campanien

Calore ist der Familienname folgender Personen:
 Sergio Calore (1952–2010), italienischer Terrorist
 Luana Calore (* 1986), Schweizer Schwimmerin

Siehe auch:
 Calor